Kazimierz Wybranowski – działacz niepodległościowy, członek Polskiej Organizacji Wojskowej na Wschodzie, pośmiertnie (17 maja 1922) odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari
 „Kazimierz Wybranowski” – pseudonim literacki Romana Dmowskiego